Фазиль Гасанов (11 марта 1956, Марнеули, Грузия) — общественный деятель Грузии, председатель Культурного Центра Азербайджанцев, член Координационного Совета Азербайджано-Турецкой Диаспоры.

Биография 
Фазиль Гасанов родился в грузинском городе Марнеули в семье учителя. Окончил Азербайджанский государственный педагогический университет и получил специальность филолога. Также является выпускником Тбилисского Социального Экономического Университета со специальностью юриста.

Деятельность 
Трудовую деятельность начал с преподавания в городской школе. Работал инструктором, а позже завотделом в городском, а также районном комитете партии. Работал заместителем главы исполнительной власти Марнеульской префекутры. Систематически избирался депутатом местного самоуправления.
Был директором совместного германско-грузинского предприятия «Интертрейд», а также грузинско-азербайджанской компании «Эврика».
С 2004-го года является руководителем Культурного Центра Азербайджанцев. Получил награду «Международный Гобустан» за интеграцию азербайджанцев в грузинское общество, а также награду «Гызыл Бута». Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева награждён медалью «Прогресс» за укрепление азербайджано-грузинской дружбы и за заслуги в области развития азербайджанской диаспоры. Избран почетным доктором Тбилисского Университета Бизнеса и Права. Является членом координационного совета Азербайджанско-Турецкой диаспоры, членом правления Конгресса Европейских Азербайджанцев.

Примечания

Ссылки 
http://amm.ge/index.php?s=about

Выпускники Азербайджанского педагогического университета
Общественные деятели Грузии